Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» с углубленным изучением английского языка (Школа № 1282) — государственное образовательное учреждение Восточного административного округа Департамента образования и науки города Москвы.

История школы 
В Сокольниках, напротив известной пожарной каланчи XIX века, расположена школа № 1282.

В 1949 году, приказом Московского городского отдела народного образования решено открыть мужскую среднюю специальную школу с преподаванием ряда предметов на английском языке. Школе было присвоено имя "Средняя специальная школа «№ 1».

Инициатором создания школы выступил Андрей Януарьевич Вышинский, руководитель Комитета информации (КИ), объединявшим тогда МИД и разведку.
Весной 1949 года в порядке эксперимента в Москве и Ленинграде были открыты по одной средней школе с углубленным изучением английского языка.

Первым директором стал Дмитрий Николаевич Таптыков, выпускник физического факультета МГУ и Высшей дипломатической школы МИДа. Он проявил себя выдающимся организатором. Первых учителей Таптыков набрал из педагогов, имевших опыт работы в школах при советских посольствах за рубежом .
Будущих учеников со 2-го по 6-й класс отбирали из отличников со всей Москвы. В их число попали как дети высокопоставленных чиновников (сыновья членов Политбюро Маленкова и Кагановича, министра финансов Дымшица и первого замминистра иностранных дел Малика, генерала разведки Судоплатова и партизанского генерала Вершигоры), так и мальчишки из простых семей. В школе удалось создать доброжелательную обстановку состязательности — художественной, спортивной и учебной. Уважение к учителю было безграничным как со стороны учеников, так и всех родителей вне зависимости от их чинов и званий. Несмотря на языковое углубление (ежедневные уроки в группах и преподавание географии, литературы, анатомии на английском), остальные науки изучались также серьезно. Но главное — ребят учили учиться, думать и нести ответственность за себя и за результаты своей учёбы.

Первый выпуск состоялся в 1954 году.

В настоящий момент в состав образовательного комплекса входят: бывшая школа № 1 (ул. Барболина д.1), школа 364 (ул. Старослободская д.8) и 3 детских садика (дошкольные отделения на основе д/с 1205, 1813).

В 1988 году школа получила № 1282.

В 2015 году открыт музей истории школы.

Директоры 
 1949—1954 Таптыков Дмитрий Николаевич
 1954—1957 Ермишкин Николай Игнатьевич
 1958—1972 Шипова Валентина Ивановна
 1972—1977 Лебедева Надежда Павловна
 1977—1988 Ашихина Валентина Григорьевна
 1988—2009 Степина Ирина Васильевна
 2009—2012 Антонова Галина Ивановна
 2013—2017 Штеренгарц Евгений Рафаилович
 2017— по наст. вр. Долматов Василий Николаевич

Учителя 
 Цветкова Валентина Яковлевна (1928—2016) — учитель математики.
 Чебурашкин Николай Дмитриевич (1923—1992) — учитель английского языка, автор учебника по техническому переводу.
 Корчагина Вера Александровна — педагог-биолог, автор самого известного в СССР школьного учебника по ботанике, выдержавшего 24 издания

Известные выпускники 
 Барбаумов Виктор Ефимович (р. 1944)— профессор Российской экономической академии им. Плеханова
 Бэлза Святослав Игоревич (1942—2014) — литературовед, музыковед, телеведущий, публицист, критик.
 Васильев Валерий Витальевич (р. 1938) — академик РАН, специалист в области строительной механики и механики твёрдого деформируемого тела.
 Владиславлев Александр Павлович (1936—2017) — доктор технических наук, депутат Государственной Думы III созыва.
 Волошинов Виталий Борисович (1947—2019) — физик, специалист в области акустооптики, заслуженный преподаватель МГУ.
 Давыдов Владимир Михайлович (р. 1943) — член-корреспондент РАН, директор института Латинской Америки РАН.
 Евтихиев Николай Николаевич (р. 1951)— профессор, специалист по теоретический оптике, Лауреат Государственной премии России.
 Егошкин Валерий Евгеньевич (р. 1938) — дипломат, посол в Алжире, Югославии, Кении.
 Емельянов Юрий Васильевич (р. 1937) — писатель, историк.
 Замараев Кирилл Ильич (1939—1996) — академик АН СССР, РАН, специалист в области физической химии.
 Ливенцев Николай Николаевич (1937—2016) — профессор, доктор экономических наук.
 Никонов Вячеслав Алексеевич (род. 1956) — историк, политолог.
 Палладин Александр — журналист-международник.
 Симонов Алексей Кириллович (род. 1939) — писатель, кинорежиссёр, правозащитник, основатель «Фонда защиты гласности».
 Стёпин Станислав Анатольевич (род. 1966) — профессор мехмата МГУ, лауреат премии им. И. И. Шувалова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1282 «Сокольники».

Школы Москвы